Пётр Фёдорович Стрелецкий (5.10.1918, Креничное — 22.12.1973, Москва) — советский лётчик минно-торпедной авиации ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (31.05.1944). Подполковник (28.08.1951).

Биография 
Родился 5 октября 1918 года в селе Креничное (ныне в черте города Деражня Хмельницкого района Хмельницкой области Украины) в семье крестьянина. Украинец. Окончил семилетнюю школу, затем учился в строительном техникуме в городе Винница.

В августе 1936 года был призван в Рабоче-крестьянский Красный Флот. В 1939 году окончил Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в Ейске. С 1939 года служил в одной из бомбардировочный авиационных бригад ВВС Балтийского флота. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. Член ВКП(б) с 1941 года.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

В составе 81-й авиационной эскадрильи ВВС Балтийского флота участвовал в обороне полуострова Ханко. С августа 1941 года, после ранения командира эскадрильи капитана Виктора Каштанкина, выполнял его обязанности. На самолёте-амфибии МБР-2 совершал полёты на разведку, бомбардировку, сопровождение конвоев. 8 августа 1941 года ведущим пары МБР-2 участвовал в проводке конвоя, который после выхода из Ханко атаковали 4 финских торпедных катера. МБР-2 отбомбились по катерам, но те сумели уклониться от авиабомб и продолжали сближаться с транспортами. Тогда лейтенант Стрелецкий решил таранить головной катер. Снизившись, он взял направление таким образом, чтобы ударить по рубке катера левым поплавком. Финны не выдержали и, преследуемые летающими лодками, ушли в шхеры. 

В сентябре 1942 года Стрелецкий был переведён пилотом в 3-ю Краснознамённую эскадрилью 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка. Быстро освоил самолёт-торпедоносец ДБ-3Т и стал летать на боевые задания. В конце 1942 года полк получил новые самолёты — A-20G «Boston». Как лучшему командиру звена, Стрелецкому был вручён именной самолёт, построенный на средства американского киноактёра Рэда Скелтона. На этом самолёте лётчик Стрелецкий и штурман Николай Афанасьев пустили на дно 4 вражеских транспорта, в январе 1944 года участвовали в разгроме опорного пункта врага в Ропше во время Ленинградско-Новгородской наступательной операции. 

В ночь на 27 февраля 1944 года экипаж капитана Стрелецкого и штурмана капитана Афанасьева обнаружил в районе Либавы немецкий транспорт. Во время захода на торпедную атаку лётчик был ранен осколками зенитного снаряда в правую ногу, она была фактически раздроблена. Превозмогая боль, он не потерял контроль над самолётом, точно сбросил торпеду, затем в течение двух часов вёл повреждённый самолёт к своему аэродрому и сумел посадить его, выпустив шасси. Потерял сознание от боли и потери крови, только когда самолёт уже был на земле. Очнулся в госпитале. За этот вылет был награждён орденом Красного Знамени. 

К началу марта 1944 года командир звена 3-й Краснознамённой эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Краснознамённого Балтийского флота гвардии капитан П. Ф. Стрелецкий совершил 90 боевых вылетов (60 на нанесение бомбовых ударов, 15 на постановку морских минных заграждений, 15 на борьбу с судоходством противника), потопил 4 вражеских транспорта общим водоизмещением в 17 000 тонн, поставил 30 мин на фарватерах противника, бомбил военно-морские базы Хельсинки, Котка и Таллин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года «за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии капитану Стрелецкому Петру Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После этого ранения и полученной инвалидности Пётр Стрелецкий уже не летал. После выхода из госпиталя его направили на учёбу, в 1945 году он окончил Курсы усовершенствования начальствующего состава ВВС ВМФ. С 1945 года служил помощником начальника штаба 65-го авиационного полка особого назначения ВВС ВМФ по боевой подготовке. В 1954 году окончил Военно-морскую академию им. К. Е. Ворошилова. Продолжал службу в Военно-Морском флоте СССР, последняя должность — начальник штаба 13-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Черноморского флота. С мая 1957 года подполковник П. Ф. Стрелецкий — в запасе. 

Жил в городе Калининград Московской области. Работал инженером на машиностроительном заводе НПО «Энергия». Умер 22 декабря 1973 года. Похоронен на Перловском кладбище в Москве.

Награды 
 Герой Советского Союза (31.05.1944)
 Орден Ленина (31.05.1944)
 3 ордена Красного Знамени (20.11.1943, 28.02.1944, 30.12.1956)
 Орден Красной Звезды (25.02.1953)
 Медаль «За боевые заслуги» (5.11.1946)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Ряд других медалей СССР 
 Крест Храбрых (Польша, 19.12.1968)

Память 
 В городе Винница на здании строительного техникума, в котором учился П. Ф. Стрелецкий, установлена мемориальная доска.
 В городе Пионерский  Калининградской области именем Героя названа улица, на которое на доме № 29 установлена мемориальная доска.
 Имя «Пётр Стрелецкий» носит самолёт Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31121) ФГБУ «Красноярский комплексный авиационный спасательный центр МЧС России», место базирования — аэропорт «Емельяново» (Красноярск).

Примечания

Литература 
 
 Бугай Е., Макухин М. Из когорты мужественных. – Львов, 1978 – С. 21—23.
 Буров А. В. Твои герои, Ленинград. — Л.: Лениздат, 1970. — С. 449—454.
 
 Герои огненных лет. Очерки о москвичах — Героях Советского Союза. Вып. 5. — М.: Московский рабочий, 1982. — С. 344—350.
 Герои войны. — Таллин, 1984. — С. 332–334.
 Герои седой Балтики. — Л., 1965. — С. 229.
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937–1945. — М., 1977. — СМ 450.
 Гордость и слава Подолии. — Львов, 1985. — С. 235–237.
 Грищинский К. К. Герои рядом с нами. — Л., 1982. — С. 95–98.
 Львов М. Л. Пароль — Балтика. — Калининград, 1985.
 Мирошниченко Г. Сыны Отечества. – М., 1961 – С. 132—138.
 Пресняков А. В. Над волнами Балтики. — М.: Воениздат, 1979. — С. 187, 190—192, 196—197, 203—204, 219—220, 237—239, 248—249, 295.
 Словарь биографический морской. — СПб., 2000. — С. 371.
 Хохлов П. И. Над тремя морями. — М.: Советская Россия, 1982. — 240 с. — С. 165.

Ссылки 
 
 Настоящие герои г. Королёв. Статья на сайте КПРФ-Королёв.
 Биография П. Ф. Стрелецкого на сайте Деражнянской центральной библиотеки (на укр. яз.)

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Члены КПСС
Похороненные на Перловском кладбище